Село
 Малий Березний
Контрольно-пропускний пункт
 Малий Березний (пункт контролю)